Termenul moment se poate referi la:

în fizica mecanică: Moment (fizică), o mărime fizică ce rezultă din produsul între o forță și o distanță:
Moment cinetic (sau momentul impulsului);
Moment magnetic;
Moment de inerție (inerție rotațională);
Moment electric dipolar;
interval scurt de timp;
în literatură: Momentele subiectului sunt episoade din acțiunea unei opere literare.